Letecký dispečer (či letový dispečer) je označení, pod kterým se většinou rozumí jedna z následujících profesí:

 Dispečer letecké dopravy
 Řídící letového provozu